Стоунхендж — кромлех, що складається з декількох кілець із велетенських (до 8,5 м висотою) каменів, Англія.
 Стоунхендж (роман) — історичний роман, написаний у співавторстві письменником-фантастом Гаррі Гаррісоном і істориком і антропологом Леоном Стоувером.